Эмафион — имя ряда персонажей древнегреческой мифологии:

 Эмафион — сын Тифона и Эос;
 Эмафион — кефен;
 Эмафион — один из спутников Энея;
 Эмафион — отец Рома;
 Эмафион — сын Электры.